Katschnig ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Katschnig-Fasch (1947–2012), österreichische Volkskundlerin, Kulturanthropologin und Hochschullehrerin
 Heinz Katschnig (* 1942), österreichischer Psychiater und Hochschullehrer